Marek Dubec (né le  à Nitra en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Ce joueur slovaque part en République tchèque en 2000. Il se joint à l'équipe junior du HC Vsetín. Il est choisi en huitième ronde, en deux-cent-quarante-septième position par les Sabres de Buffalo au cours du repêchage d'entrée 2001 dans la Ligue nationale de hockey. Un an plus tard, il passe professionnel avec l'équipe première. Il évolue sept saisons avec cette équipe dans l'Extraliga. Le club connaît des problèmes financiers ; Dubec repart alors dans son pays natal. Il découvre l'Extraliga slovaque avec le HKm Zvolen. Il évolue trois saisons dans cette ligue, portant également les couleurs du HC Dukla Trenčín.

En , il signe en France aux Diables rouges de Briançon afin de remplacer Jermu Porthén, blessé au genou. Au cours de la Coupe de la Ligue, les Diables Rouges, premiers de la poule D, éliminent ensuite Chamonix puis Rouen pour atteindre la finale de l'épreuve. Le match se dispute sur la glace de Méribel où ils comptent cinq défaites en finale de Coupe de la ligue et de Coupe de France. Après trois échecs à ce stade de la compétition, les Briançonnais l'emportent 4-1 face aux Pingouins de Morzine-Avoriaz et décrochent la première Coupe de la Ligue de leur histoire.

Carrière internationale 
Il a représenté la Slovaquie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2001-2002|| HC Vsetín|| Extraliga|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SK Horácká Slavia Třebíč || 1.liga|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2|| 7|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| rowspan=2|2002-2003|| HC Vsetín|| Extraliga|| 22|| 2|| 4|| 6|| 24|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| SK Horácká Slavia Třebíč || 1.liga || 16|| 3|| 2|| 5|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=4|2003-2004|| HC Zlín|| Extraliga|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Vsetín|| Extraliga|| 41|| 7|| 6|| 13|| 73|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Slezan Opava || 1.liga || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Sareza Ostrava || 2.liga || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| rowspan=3|2004-2005|| HC Vsetín|| Extraliga|| 40|| 4|| 0|| 4|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Olomouc || 1.liga || 4|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Nový Jičín || 2.liga || 3|| 2|| 1|| 3|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2005-2006|| HC Vsetín|| Extraliga|| 43|| 6|| 2|| 8|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Vsetín || 1.liga || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 1|| 2|| 3|| 14
|-
| 2006-2007|| HC Vsetín|| Extraliga|| 50|| 3|| 9|| 12|| 110|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2007-2008|| HKm Zvolen|| Extraliga || 44|| 3|| 5|| 8|| 20|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| HK Lokomotíva Nove Zamky || 1.liga || 5|| 1|| 5|| 6|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HKm Zvolen|| Extraliga || 56|| 8|| 9|| 17|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HC Dukla Trenčín || Extraliga || 47|| 14|| 11|| 25|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| VHK Vsetín || 2.liga || 18|| 9|| 7|| 16|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| HK Spišská Nová Ves || 1.liga || 15|| 8|| 5|| 13|| 51|| 6|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 2011-2012 || Basingstoke Bison || EPIHL || 10|| 3|| 5|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Briançon || Ligue Magnus || 15|| 3|| 3|| 6|| 6|| 4|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| 2011-2012 || Briançon || CdF || 2|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Briançon || CdlL || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
| 2012-2013 || HC Vsetín || 2.liga || 21|| 8|| 9|| 17|| 26|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2013-2014|| HK Nové Zámky|| MOL Liga || 41|| 20|| 9|| 29|| 38|| 10|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2014-2015|| HK Nové Zámky || MOL Liga || 40|| 8|| 8|| 16||42 || 10|| 1||3 ||4 ||29
|-
| 2014-2015 || HK Nové Zámky || 2.liga slo. || 18 || 9 || 8 || 17 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HK Nové Zámky || 1.liga slo. || 39 || 11 || 8 || 19 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Nové Zámky || Extraliga Slo. Qualif. || - || - || - || - || - || 8 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2016-2017 || HK Nové Zámky || Extraliga slo. || 38 || 5 || 3 || 8 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2017-2018 || HK Nové Zámky || Extraliga slo. || 24 ||2 ||	2 ||4 ||12||4 ||0 ||0 ||0 ||0

Au niveau international 

| 2000 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -3|| align="left"| Cinquième place

Références 

Naissance en février 1982
Naissance à Nitra
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC Zlín
Joueur du HC Slezan Opava
Joueur du HC Olomouc
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du HK Nové Zámky
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du Basingstoke Bison
Joueur des Diables rouges de Briançon
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SK Horácká Slavia Třebíč
Joueur du HK Spišská Nová Ves